Dans la mythologie grecque, Clotho est une des trois Moires.
 En sculpture, Clotho est une sculpture de Camille Claudel
 En astronomie, 97 Clotho est un astéroïde.

Voir aussi
 Le gène klotho''' serait un gène impliqué dans le phénomène de vieillissement.